Климатическая доктрина Российской Федерации — документ, представляющий собой систему взглядов на цель, принципы, содержание и пути реализации единой государственной политики Российской Федерации внутри страны и на международной арене по вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями. Учитывая стратегические ориентиры РФ, Доктрина является основой формирования и реализации политики в области климата. Документ утвержден Распоряжением Президента Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 861-рп.

Правовая основа 
Как указано в преамбуле документа, правовую основу Доктрины составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Рамочная конвенция Организации Объединённых Наций об изменении климата от 9 мая 1992 г. и другие международные договоры Российской Федерации, в том числе по проблемам окружающей среды и устойчивого развития.

Основные положения 
Констатирующая часть Доктрины составлена в не вполне характерных для документов, составляющих кодифицирующий корпус текстов национальной безопасности РФ, алармистской риторике. Следует полагать, что это было связано с повышенным вниманием, которое уделялось политическим руководством России того времени проблематике глобального потепления. Важно учесть и то обстоятельство, что документ составлялся в рамках обязательств российской стороны по разработке политики и мер в области климата, предусмотренных Рамочной конвенцией ООН об изменении климата. Соответственно, изменение климата в Доктрине называется одной из важнейших международных проблем XXI века, которая выходит за рамки научной проблемы и представляет собой комплексную междисциплинарную проблему, охватывающую экологические, экономические и социальные аспекты устойчивого развития Российской Федерации

Особенную обеспокоенность вызывает беспрецедентно высокая скорость глобального потепления, наблюдаемая в течение последних десятилетий. Современная наука предоставляет всё более веские основания в подтверждение того, что хозяйственная деятельность человека, связанная прежде всего с выбросами парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива, оказывает заметное влияние на климат.

Основными задачами политики Российской Федерации в области климата, согласно тексту документа, являются:

 укрепление и развитие информационной и научной основы политики Российской Федерации в области климата, включая всемерное усиление научно-технического и технологического потенциала Российской Федерации, обеспечивающего максимальную полноту и достоверность информации о состоянии климатической системы, воздействиях на климат, его происходящих и будущих изменениях и их последствиях; разработка и реализация оперативных и долгосрочных мер по адаптации к изменениям климата;
 разработка и реализация оперативных и долгосрочных мер по смягчению антропогенного воздействия на климат;
 участие в инициативах международного сообщества в решении вопросов, связанных с изменениями климата и смежными проблемами.

Как особо отмечается в Доктрине, «исключительное, по сравнению с другими странами, разнообразие и масштабы изменений климата регионов Российской Федерации и его последствий для окружающей среды, экономики и населения является естественным следствием больших размеров территории и большого многообразия природных условий». Как заявил на специальной пресс-конференции в день подписания документа помощник главы государства Аркадий Дворкович, «согласно мнению наших ученых, которое отражено в климатической доктрине, доля влияния человека на климатические изменения остается трудно вычислимой и неясной. Значительная часть климатических изменений связана с глобальным долгосрочными трендами, и, что бы мы ни сделали, скорее всего, какие-то изменения будут продолжаться в силу естественных причин, поэтому мы должны будем принимать меры».

Меры по практической реализации 
Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации от 17 декабря 2009 г.№ 861-рп, Правительство Российской Федерации 25 апреля 2011 года выпустило распоряжение № 730-р, которым предусматривается:

«1. утвердить прилагаемый комплексный план реализации Климатической доктрины Российской Федерации на период до 2020 года.

2. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить выполнение плана, утвержденного настоящим распоряжением, в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников указанных органов и бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на выполнение полномочий в установленной сфере деятельности.

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться планом, утвержденным настоящим распоряжением, при формировании региональных программ социально-экономического развития».

Примечания 

Национальная безопасность
Политика Российской Федерации
Право России
Климат России
Глобальное потепление
Доктрины России